

Patronyme 

 Marie de Padilla (1334-1361) maîtresse du roi de Castille Pierre Ier ;
 Juan de Padilla (1490-1521), Hidalgo et révolutionnaire castillan ;
 Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664), compositeur et vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Feliciano de Vega y Padilla (1582-1640), prélat catholique, archevêque de Mexico entre 1639 et 1640 ;
 Manuel Ascencio Padilla (1774-1816), marié à Juana Azurduy de Padilla (1780-1862), leaders révolutionnaires indépendantistes du Haut-Pérou ;
 José Prudencio Padilla (1784-1828), amiral colombien et leader indépendantiste d'Amérique du Sud ;
 Rafael Padilla (1868-1917), clown cubain ;
 Luis Padilla Nervo (1894-1985), homme politique mexicain ;
 David Padilla Arancibia (né en 1931), militaire président de facto de la Bolivie (1978-1979) ;
 Heberto Padilla (1932-2000), poète cubain ;
 Doug Padilla (né en 1956), athlète américain ;
 Ariel López Padilla (né en 1962), acteur mexicain ;
Darcy Padilla (née en 1965), photojournaliste américaine ;
 Ignacio Padilla (né en 1968), écrivain mexicain ;
 Paz Padilla (née en 1969), comique et actrice espagnole ;
 José Padilla (né en 1970), terroriste américain ;
 Ernesto Padilla (né en 1972), fils de Heberto Padilla, artiste, graphiste et cofondateur de Padilla Cigars avec son frère, Carlos Padilla ;
 Juan José Padilla (né en 1973), matador espagnol ;
 José Padilla (né en 1975), disc jockey espagnol ;
 Vicente Padilla (né en 1977), joueur de baseball nicaraguayen ;
 Anthony Padilla (né en 1987), comédien américain du duo Smosh ;
 Alex Padilla, homme politique californien ;
 Craig Padilla, musicien, compositeur, acteur et producteur de cinéma américain ;
 Alejandro Padilla (né en 1988), coureur cycliste guatémaltèque.
 Julio Padilla (né en 1992), coureur cycliste guatémaltèque.
 Brian Gabriel Padilla (né en 1994), meilleur coloc franco-péruvien.

Noms composés 

 Juan de Padilla (1500-1542), missionnaire ;
 Juan Vicente de Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo (1740-1799), vice-roi de Nouvelle-Espagne (1789-1794), entre autres ;
 Mariano Padilla y Ramos (1843-1906), baryton espagnol ;
 Lola Artôt de Padilla (1876-1933), soprano franco-espagnole, fille de Mariano Padilla ;
 José Padilla Sánchez (1889-1960), compositeur espagnol ;
 Alfredo Poviña Padilla, (1904-1986), sociologue argentin ;
 Juan Valdivieso Padilla (1910-2007), footballeur et entraineur péruvien ;
 Antonio Rivas Padilla (né en 1949), accordéoniste colombien ;
 Wenceslao Selga Padilla (1949-2018), prêtre scheutiste et évêque catholique philippin ;
 Antonio Francisco Peña Padilla (né en 1957), ancien joueur de baseball dominicain ;
 Ariel López Padilla (né en 1962), acteur mexicain ;
 Luis Alfredo Yanes Padilla (né en 1982), footballeur colombien ;
 Cesar Sempere Padilla (né en 1984), joueur de rugby à XV espagnol.

Toponyme 

 Padilla est une municipalité située dans le département de Cauca, en Colombie ;
 Padilla est une municipalité de l'État mexicain de Tamaulipas.

Autres 
 Padilla Cigars, entreprise américaine productrice de cigares cubains ;
 Puertas Padilla, entreprise espagnole leader dans la fabrication de portes coupe-feu ;
 Suministros Industriales Padilla, entreprise espagnole fournisseur de matériaux et dispositifs de sécurité ;
 Padilla est un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae.